Montbrun (Lot)
 Montbrun (Lozère)
 Montbrun-des-Corbières